O bretea este un accesoriu al îmbrăcăminții bărbătești confecționat din două fâșii de material elastic care se trec peste umeri pentru a susține pantalonii.

Bretea se mai poate referi la:

 Bretea, sat în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România
 Râul Bretea, curs de apă, afluent al râului Șieu
 Bretea Streiului, Hunedoara, localitate în județul Hunedoara, Transilvania, România
 Bretea Română, Hunedoara, sat în județul Hunedoara, Transilvania, România
 Comuna Bretea Română, Hunedoara
 Bretea Mureșană, Hunedoara
 cale de racordare la o autostradă sau cale ferată magistrală.

Vezi și 
 Breteau, comună în departamentul Loiret din centrul Franței